Roodt steht für:
 Roodt (Ell), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Ell
 Roodt (Habscht), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Habscht
 Roodt (Betzdorf), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Betzdorf
 Darrell Roodt, ein südafrikanischer Filmregisseur.